Desa Ngrombo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngrombo (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 110,79), Jawa Tengah, 
 Desa Ngrombo (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 110,87), Jawa Tengah, 
 Desa Ngrombo (administrativ by i Indonesien, lat -7,28, long 111,06), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar